Butnskala je lahko:

 Butnskala, slovenski film
 Butnskala, slovenska gledališka predstava
 Butnskala, slovenska radijska igra
 Butnskala, slovenski strip